

Patronyme 
 Vaafuti Tavana, dit Futi Tavana (né en 1987), joueur américain de volley-ball.
 Rambo Morrison Tavana Faaletino (né en 1985), joueur samoan de rugby à XV, également connu sous le nom de Rambo Tavana.

Autre 
 Un tavana (mot polynésien, dérivé de l'anglais governor) est un chef de district, dans l'histoire de la Polynésie française. Ce nom commun peut aussi être utilisé pour désigner un maire de commune.